krążałek – przedstawiciel rodziny krążałkowatych (Discidae syn. Patulidae),
 krążałek – dawniej nazwa zwyczajowa rodzaju Discus zaliczanego do rodziny Endodontidae, obecnie w obrębie krążałkowatych,
 krążałek – zwyczajowa nazwa kilku gatunków ślimaków trzonkoocznych z różnych rodzin:
 krążałek gładki (Lucilla singleyana), rodzina Helicodiscidae
 krążałek obły (Discus ruderatus), rodzina krążałkowate
 krążałek ostrokrawędzisty (Discus perspectivus), rodzina krążałkowate
 krążałek plamisty (Discus rotundatus), rodzina krążałkowate
 krążałek drobny, krążałek malutki (Punctum pygmaeum), rodzina Punctidae

Przypisy 

Krążałkowate